Ферт — название буквы Ф в старо- и церковнославянской азбуках.

Фамилия 
Ферт, Фёрт, реже Фирт () — английская фамилия:
 Ферт, Альбер (род. 1938) — французский учёный-физик и педагог.
 Ферт, Колин (род. 1960) — британский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар».
 Ферт, Питер (род. 1953) — британский актёр.
 Ферт, Роберт (1887—?) — английский футболист и тренер, правый вингер.
 Ферт, Эверетт (1930—2015) — американский музыкант-ударник.

Топонимы 
 Ферт — город в штате Айдахо.
 Ферт — река на Аляске.
 Ферт () — морской залив в Шотландии:
 Мори-Ферт — залив Северного моря у восточных берегов Шотландии.
 Пентленд-Ферт — пролив в Шотландии, между островом Великобритания и Оркнейским архипелагом.
 Солуэй-Ферт — залив Ирландского моря у западных берегов Англии.
 Ферт-оф-Клайд — залив Ирландского моря у западных берегов Шотландии.
 Кромарти-Ферт — залив в Северном море на восточном побережье Шотландии.
 Ферт-оф-Тей — эстуарий реки Тэй на восточном берегу Шотландии.
 Ферт-оф-Форт — залив Северного моря у восточных берегов Шотландии.

См. также 
 Железнодорожный мост через Ферт-оф-Тей
 Острова в заливе Ферт-оф-Клайд